Južni vetar (izdavačka kuća)
 Južni vjetar (2018.), srbijanski film.
 Južni vetar (televizijska serija) (2020.), srbijanska televizijska serija, nastavak na film.
 Južni vjetar 2: Ubrzanje (2021.), nastavak filma i televizijske serije.